Сен-Венса́н-ле-Палюе́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Дордонь. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 450 км на південь від Парижа, 150 км на схід від Бордо, 60 км на південний схід від Періге.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 112 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 257,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Венсан-ле-Палюель на сайті французького Національного інституту географії
 Сен-Венсан-ле-Палюель на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сен-Венсан-ле-Палюель на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сен-Венсан-ле-Палюель на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сен-Венсан-ле-Палюель на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Дордонь

Примітки 

Муніципалітети департаменту Дордонь